Zahniser est un nom de famille. Il peut faire référence à :
 Howard Zahniser (1906-1964), un militant environnemental
 Nancy Zahniser (1948-2016), pharmacologue américaine
  (1896-1964), lanceur au baseball

Source de la traduction